Salem steht für:

 Salem (Bibel), biblischer Ort, wahrscheinlich Jerusalem, siehe auch Melchisedek, „der König von Salem“
 Salem (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014–2017)
 Salem (Zigarettenmarke), ehemals deutsche Zigarettenmarke
 Salem (Schiff), Rohöltanker
 Salem (englische Band), englische NWoBHM- und Rock-Band
 Salem (israelische Band), israelische Death-Doom- und Gothic-Metal-Band
 Reichsabtei Salem, ein ehemaliges Kloster des Zisterzienserordens, heute Schloss Salem
 Schule Schloss Salem, eine Internatsschule im Schloss Salem
 Salem Kolleg in Überlingen am Bodensee
 Salem-Spital in Bern
 Salem International, ein internationales Kinderhilfe- und Hungerhilfe-Programm, siehe Thom Hartmann
 Haus Salem, heute Altenheim in Radebeul, Sachsen
 Kernkraftwerk Salem, New Jersey, USA

Salem ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Salem (Baden), Gemeinde im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Salem (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Salem (Malchin), Ortsteil der Stadt Malchin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Salem (Elsdorf-Westermühlen), Ortsteil der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

in den Vereinigten Staaten:
 Salem (Alabama)
 Salem (Arkansas)
 Salem (Pike County, Arkansas)
 Salem (Connecticut)
 Salem (Georgia)
 Salem (Illinois)
 Salem (Indiana)
 Salem (Iowa)
 Salem (Kentucky)
 Salem (Massachusetts), bekannt durch die Hexenprozesse von Salem und den Film Die Hexen von Salem
 Salem (Michigan)
 Salem (Missouri)
 Salem (New Hampshire), bekannt durch das Kinderdorf, das von T. Hartmann begründet wurde
 Salem (New Jersey), Verwaltungssitz von Salem County
 Salem (New Mexico)
 Salem (Town, New York)
 Salem (Village, New York), ein Village innerhalb dieser Town
 Salem im Forsyth County in North Carolina, heute Winston-Salem
 Salem (North Carolina) im Burke County
 Salem (Ohio)
 Salem (Oklahoma)
 Salem (Oregon), Hauptstadt des Bundesstaates Oregon
 Salem (South Carolina)
 Salem (South Dakota), im McCook County
 Salem (Utah)
 Salem (Virginia)
 Salem (West Virginia)
 Salem (Wisconsin), im Pierce County
 Salem (Kenosha County, Wisconsin)
 Salem (Town, Kenosha County), Town(ship) in Wisconsin
 Salem (Town, Pierce County), Town(ship) in Wisconsin
 Salem Village, früherer Name von Danvers (Massachusetts)

in anderen Ländern:
 Salem (Indien), Stadt im Bundesstaat Tamil Nadu, Indien
 Salem (Distrikt), Distrikt im Bundesstaat Tamil Nadu, Indien
 Salem (Gemeinde), Gemeinde in Schweden
 Salem (Schweden), Hauptort der Gemeinde Salem in Schweden
 Salem (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Salem (Montserrat), Ort auf der Antilleninsel Montserrat in der Karibik

Salem ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri, Diplomat der Vereinigten Arabischen Emirate
 Albano Salem, osttimoresischer Politiker und Beamter
 Ali Salem († 2015), ägyptischer Schriftsteller und Dramaturg
 Angela Salem (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Carlos Salem (* 1959), argentinischer Schriftsteller
 Dahlia Salem (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 El Hedi ben Salem (1935–1977), marokkanischer Schauspieler
 Enrico Paolo Salem (1884–1948), italienischer Bankier und Podestà jüdischer Herkunft
 François Abou Salem (1951–2011), palästinensischer Komödiant, Autor, Regisseur
 Gemma Salem (1943–2020), türkisch-schweizerische Schriftstellerin
 Hussein Salem (1933–2019), ägyptischer Unternehmer
 Jaber Saeed Salem (* 1975), katarischer Gewichtheber
 Jean Salem (1952–2018), französischer Philosoph
 Kabary Salem (* 1968), US-amerikanischer Boxer
 Lionel Salem (* 1937), französischer Chemiker
 Lyes Salem (* 1973), franko-algerischer Schauspieler und Regisseur
 Milad Salem (* 1988), afghanischer Fußballspieler
 Mohamed Salem (1940–2008), algerischer Fußballspieler
 Moncef Ben Salem († 2015), tunesischer Politiker
 Murray Salem (1950–1998), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Pamela Salem (* 1950), britische Schauspielerin
 Rakad Salem (* 1944), irakisch-palästinensischer Politiker
 Raphaël Salem (1898–1963), französischer Mathematiker
 Saleh Salem (* 1993), Schachspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großmeister
 Souad Aït Salem (* 1979), algerische Langstreckenläuferin
 Waheed Khamis Al-Salem (* 1960), katarischer Leichtathlet
 Yannick Salem (* 1983), kongolesischer Fußballspieler
 Zahed Salem (* 1992), ägyptischer Squashspieler

Siehe auch:
 New Salem
 North Salem
 South Salem
 Salem Township
 Salam (Begriffsklärung)
 Saleem
 Selam